Arini bezeichnet
 Neuweltpapageien
 mehrere Orte in Rumänien:
 Arini (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Arini (Brașov), Dorf im Kreis Brașov